José Macías puede hacer referencia a:

José Macías, beisbolista panameño.
José Macías, árbitro argentino de fútbol.
José Macías, compositor colombiano.
José Macías, futbolista mexicano.